Mactrotoma är ett släkte av musslor. Mactrotoma ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Mactrotoma